Tamsé peut désigner :
Tamsé, le village situé dans le département de Niou au Burkina Faso
Tamsé, le village situé dans le département de Nobéré au Burkina Faso
Tamsé, le village situé dans le département de Toécé au Burkina Faso

Homonymie de localités